Вивер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 44,9 км². Население — 1695 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Web del Exmo. Ayto de Viver
 Página de la Mancomunidad del Alto Palancia
 Página Web del Cámping de Viver
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web de Turismo de Viver realizada por la Agencia Valenciana de Turisme
 Página web con rutas BTT por la comarca del Alto Palancia

Муниципалитеты Кастельона